Doumergue är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Émile Doumergue
 Gaston Doumergue

Se även 
 Faith Domergue

Franska efternamn